Дэвид Кросс (; род. 4 апреля 1964, Атланта, США) — американский актёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в Атланте, штат Джорджия, в еврейской семье. Наиболее известен по фильмам «Элвин и бурундуки», «Элвин и бурундуки 2» и «Элвин и бурундуки 3D». В 2016 году он отправился в стендап-комедийный тур «Снова Делаем Америку Великой!».

Личная жизнь 
С 6 октября 2012 года Дэвид женат на актрисе Эмбер Тэмблин. У супругов есть дочь — Марлоу Элис Кросс (род.15.02.2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Сатирики США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники колледжа Эмерсон
Персоналии:Атланта